Глебовка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Глебовка — село в Жаксынском районе Акмолинской области, ликвидировано в 2006 году.
 Глебовка — село в Денисовском районе Костанайской области.

Россия 
 Глебовка — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Глебовка — деревня в Хвастовичском районе Калужской области.
 Глебовка — хутор в Кущёвском районе Краснодарского края.
 Глебовка — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Глебовка — деревня в Тюкалинском районе Омской области.
 Глебовка — разъезд (нп) в Башмаковском районе Пензенской области.
 Глебовка — село в Башмаковском районе Пензенской области.
 Глебовка — деревня в Сараевском районе Рязанской области.
 Глебовка — деревня в Турковском районе Саратовской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто под властью России
 Глебовка — исчезнувшее село в Черноморском районе.

Украина 
 Глебовка — село в Вышгородском районе Киевской области.